Tento článek obsahuje významné události v oblasti loďstev v roce 1884.

Loďstvo podle let
Doprava v roce 1884